Kunth ist der Familienname folgender Personen:  

 Albrecht Kunth (1842–1871), deutscher Geologe
 Ernst Kunth (1809–1882), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Gottlob Johann Christian Kunth (1757–1829), deutscher Politiker und Pädagoge (Erzieher der Brüder Humboldt)
 Heinrich Kunth (1811–1850), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier
 Johann Sigismund Kunth (1700–1779), Superintendent, Dichter geistlicher Lieder
 Karl Sigismund Kunth (1788–1850), deutscher Botaniker
 Wolfgang Kunth, deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Kunt
 Kundt
 Kund